Голубицкий — фамилия.

Известные носители:
 Голубицкий, Вениамин Максович (род. 1957) — президент компании «Ренова СтройГруп» (с 2003 года), в 2003—2005 годах руководитель администрации губернатора Свердловской области, бывший заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области, глава комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, заведующий отделом права Института философии и права Уральского отделения РАН, кандидат юридических наук.
 Голубицкий, Виталий Андреевич (1947—2018) — советский и украинский фехтовальщик, заслуженный тренер Украины, отец Сергея Голубицкого.
 Голубицкий, Олег Борисович (1923—1995) — советский и российский актёр театра и кино.
 Голубицкий, Павел Михайлович (1845—1911) — русский изобретатель в области телефонии, общественный деятель.
 
 Голубицкий, Фёдор Антонович (1919 — после 1961) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Голубицкий-Корсак, Ян Григорьевич (ок. 1560—1625) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

Топонимы 
 Голубицкий — посёлок (хутор), современная станица Голубицкая в Краснодарском крае.